Messier 24, oblak zvijezda u zviježđu Strijelac
 M24 Chaffee, američki tenk iz Drugog svjetskog rata
 M-24, tip tramvaja